Оока — фамилия. Известные носители:
 Оока, Макото (1931—2017) — современный японский поэт.
 Оока, Сёхэй (1909—1988) — выдающийся японский писатель, литературный критик и переводчик.

Топоним 
 Оока (река) — река в Иокогаме.